Edgeworth kan syfta på:

 Edgeworth, England – en ort i Gloucestershire, England
 Edgeworth Island – en ö i Nunavut, Kanada

Personer
 Edgeworth David (1858–1934), en walesisk-australisk geolog
 Edgeworth (efternamn) – ett efternamn